El término Este puede aludir a:

Punto cardinal 
 Uno de los cuatro puntos cardinales: norte, sur, este y oeste.

En otros idiomas 
Con el significado de este (punto cardinal) se pueden encontrar los siguientes nombres:
 Vostok (‘este’), programa espacial tripulado soviético y el cohete que lo lanzó.
 Azuma (‘este’), nombre histórico de Japón Oriental (actual Tōhoku), apellido japonés y nombre de varias localidades japonesas.

Lugares 
 Este, río de Portugal.
 São Mamede de Este o São Pedro de Este, dos freguesias del municipio de Braga (Portugal).
 Este, comuna situada en la provincia de Padua (Italia).
 Distrito del Este, localidad de la ciudad de Hong Kong (China).
 Distrito Este de la ciudad de Logroño (España).

Además 
 Casa de Este, familia aristocrática italiana que rigió Ferrara (entre el  y el XVI) y Módena (entre el siglo XIII y el XIX).
 Pronombre demostrativo singular masculino.